Дже́ннифер Лейм () — американский монтажёр.

Карьера 
Лейм наиболее известна по сотрудничеству с режиссёром Ноа Баумбахом, с которым сотрудничает с 2012 года. Она также выступила монтажёром двух фильмов Ари Астера, и фильма Кристофера Нолана «Довод».

В 2016 году она выступила монтажёром драмы Кеннета Лонергана «Манчестер у моря», принёсшей ей номинации на премии BAFTA, и Американской ассоциации монтажёров. В 2019 году она была номинирована на премии Американской ассоциации монтажёров, «Независимый дух» и «Спутник» за монтаж фильма Баумбаха «Брачная история». Она также получила номинацию на «Независимый дух» за монтаж его фильма «Милая Фрэнсис».

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки